Hamlin kan syfta på:

Personer

Efternamn 
Courtney W. Hamlin (1858-1950), amerikansk politiker
Denny Hamlin (1980-), amerikansk racerförare
Hannibal Hamlin (1809-1891), amerikansk politiker
Harry Hamlin (1951-), amerikansk skådespelare

Förnamn 
Hamlin Garland - (1860-1940), amerikansk författare

Geografi 

Hamlin, Kansas
Hamlin, Texas
Hamlin, West Virginia

Se även 
Hamlin County
 Hamlin Creek – flera
 Hamlin Mountain – flera
 Hamlin Lake – flera